
Termin -{TF}- ima više značenja.

 Transferin, transportni protein gvožđa u plazmi.
 Teaflavin, polifenolni flavan-3-ol
 1,1,1-Trihloro-2,2,2-trifluoroetan, gas efekta staklene bašte